Sud (Frans voor: "zuid") kan verwijzen naar:
Sud (Haïti), een departement van Haïti
Sud (Kameroen), een provincie van Kameroen
Sud (Rwanda), een provincie van Rwanda
Sud Airlines, een luchtvaartmaatschappij met basis in Frankrijk
Sud Aviation, een vliegtuigbouwer
Sud (Soedan), een groot moeras in Soedan

SUD kan verwijzen naar:
Subjective Units of Disturbance